Флаг муниципального образования городское поселение Голи́цыно Одинцовского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 4 апреля 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2304.

Флаг муниципального образования городское поселение Голицыно составлен на основании герба городского поселения Голицыно по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг городского поселения Голицыно представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из примыкающей к древку вертикальной полосы в 3/10 длины полотнища, разделённой горизонтально белым и чёрным, и красной части полотнища с зелёным, расширяющимся книзу от древка (на 3/10 длины полотнища) клином; в центре на линии разделения вертикальных частей наложена жёлтая княжеская корона с горностаевой опушкой и пурпурным подбоем».

Обоснование символики 
Современное городское поселение Голицыно (ранее посёлок) расположено на землях бывшей вотчины Бориса Годунова, в которые входило село Большие Вязёмы. В 1694 году эти земли были подарены Петром I своему воспитателю князю Б. А. Голицыну, и, впоследствии, принадлежали княжескому роду Голицыных. Возникший во второй половине XIX века посёлок развивался как пристанционный Московско-Брестской железной дороги.

Княжеская корона (с горностаевой опушкой и подбитая пурпуром) взятая из родового герба князей Голицыных говорит об исторической связи городского поселения с княжеским родом.

Пурпурный цвет — символ достоинства, радости, изобилия, а горностай — символ власти, благородства происхождения.

Сочетание белого и чёрного цвета на флаге аллегорически показывает железную дорогу, проходящую посередине городского поселения Голицыно. На картах и схемах железная дорога условно обозначается чёрно-белыми полосами.

Вместе с тем, сочетание белого и чёрного цветов символизирует противоположность света познания мраку невежества и олицетворяет единение двух душ: одной эмоциональной и другой рациональной, или единение ума и духа — как путь к высшему творчеству. Белый цвет — цвет света, чистоты и совершенства, универсальный символ невинности души.

Красно-зелёная часть флага содержит общепринятые цвета пограничного столба и означает, что на территории городского поселения Голицыно расположен военный институт Федеральной пограничной службы России, готовящий офицерские кадры для пограничных войск.

Красный цвет — символ храбрости, мужества, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты помыслов и дел, божественного света и проведения.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Зелёный цвет дополняет символику природы окрестностей городского поселения и символизирует изобилие, жизнь, надежду и возрождение.

Примечания 

Флаги с изображением корон